Edward Meeks (1931-2022), acteur et producteur américain.
 Gregory Meeks (1953-), homme politique américain.
 Jeremy Meeks (1984-), délinquant puis mannequin américain.
 Jodie Meeks (1987-), joueur américain de basket-ball.
 Kennedy Meeks (1995-), joueur américain de basket-ball.
Mariannette Miller-Meeks (1955-), femme politique américaine.
 Michael Meeks (1972-), joueur canadien de basket-ball.
 Rowena Meeks Abdy (1887-1945), peintre américaine moderne.